Fußball-Bundesliga 1981/1982 vanns av Hamburger SV före Köln och Bayern München.

Tabell

Källor

1981 i Västtyskland
1982 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1981/1982
1981/1982